Lindelbach ist ein geographischer Name und Namensbestandteil:

Orte:
 Lindelbach (Randersacker), Ortsteil des Marktes Randersacker im Landkreis Würzburg, Bayern
 Lindelbach (Wertheim), Ortschaft der Stadt Wertheim im Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg

 Oberlindelbach (Igensdorf), Ortsteil des Marktes Igensdorf im Landkreis Forchheim, Bayern
 Unterlindelbach (Igensdorf), Ortsteil des Marktes Igensdorf im Landkreis Forchheim, Bayern

Gewässername:
 Lindelbach (Brettach), rechter Zufluss der Brettach (zum Kocher) in Bretzfeld, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg 
 Lindelbach oder Tiefenbach (Lahn, Tiefenbach), linker Zufluss der Lahn bei Tiefenbach, Stadt Braunfels im Lahn-Dill-Kreis, Hessen; siehe Liste der Nebenflüsse der Lahn
 Lindelbach (Main), rechter Zufluss des Mains bei Eibelstadt, Landkreis Würzburg, Bayern; siehe Liste der Nebenflüsse des Mains
 Lindelbach (Salzbach), rechter Zufluss des Salzbachs (zur Wieslauter) vor Salzwoog, Ortsgemeinde Lemberg, Landkreis Südwestpfalz, Rheinland-Pfalz
 Lindelbach (Schwabach), rechter Zufluss der Schwabach nach der Eichenmühle, Markt Igensdorf, Landkreis Forchheim, Bayern
 Lindelbach (Wiesbach), rechter Zufluss des Wiesbachs (zur Weil) vor Grävenwiesbach, Hochtaunuskreis, Hessen 

Siehe auch:
 Lindenbach
 Linderbach
 Lingelbach